Iraono Lase (Gunungsitoli Alo Oa), een plaats in Indonesië
Iraono Lase (Lahewa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing